Le terme Pabos peut se référer à:

Toponymes

Pabos, une ex-municipalité de paroisse fusionnée avec Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 22' 00" Nord; 64° 37' 00" Ouest.
 Village de Pabos situé dans Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 45" Nord; 64° 36' 30" Ouest.
 Banc de Pabos, un cordon littoral situé à Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 22' 21" Nord; 64° 35' 08" Ouest.
 Barrage de Pabos, situé à Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 18' 06" Nord; 64° 55' 56" Ouest.
 Lac Pabos, un plan d'eau de la municipalité de Port-Daniel–Gascons, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 17' 35" Nord; 64° 55' 46" Ouest.
 Lac Pabos, un plan d'eau de la ville de Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 14' 14" Nord; 76° 05' 30" Ouest.
 Pointe Pabos, Grande-Rivière (Québec), MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 22' 53" Nord; 64° 32' 50" Ouest.
 Site archéologique de Pabos, un bien patrimonial situé dans la ville de Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 22' 20" Nord; 64° 35' 00" Ouest.
 Hameau de Grand-Pabos, Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 25" Nord; 64° 38' 14" Ouest.
 Baie du Grand Pabos, Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 19' 53" Nord; 64° 42' 24" Ouest.
 Page du Grand Pabos, Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 19' 51" Nord; 64° 41' 18" Ouest.
 Pointe du Grand Pabos, Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 18' 09" Nord; 64° 41' 54" Ouest.
 Rivière du Grand Pabos, Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 20' 38" Nord; 64° 42' 19" Ouest.
 Seigneurie du Grand-Pabos, Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 25' 00" Nord; 64° 42' 00" Ouest.
 Hameau du Grand-Pabos-Ouest, Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 19' 02" Nord; 64° 43' 40" Ouest.
 Rivière du Grand Pabos Ouest, Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 20' 16" Nord; 64° 44' 07" Ouest.
 Rivière du Grand Pabos Sud, situé dans le territoire non organisé du Mont-Alexandre, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 26' 43" Nord; 65° 01' 24" Ouest.
 Pabos Mills, une ex-municipalité fusionnée avec la ville de  Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 22' 00" Nord; 64° 37' 00" Ouest.
 Pabos Mills (village), un village de Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 18' 25" Nord; 64° 42' 35" Ouest.
 Pointe de Pabos Mills, Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 19' 32" Nord; 64° 41' 35" Ouest.
 Petite-Rivière-Pabos (hameau), Grande-Rivière (Québec), MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 23' 01" Nord; 64° 36' 49" Ouest.
 Petit-Pabos, une ex-municipalité fusionnée avec Grande-Rivière (Québec), MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 24' 00" Nord; 64° 30' 00" Ouest.
 Petit-Pabos (village), Grande-Rivière (Québec), MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 22' 40" Nord; 64° 34' 38" Ouest.
 Baie du Petit Pabos, Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 22' 32" Nord; 64° 35' 25" Ouest.
 Rivière du Petit Pabos, Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 23' 07" Nord; 64° 36' 07" Ouest.
 Route du Petit-Pabos, Grande-Rivière (Québec), MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 
 Forêt ancienne de la Rivière-du-Grand-Pabos, un écosystème forestier exceptionnel, Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 23' 25" Nord; 64° 46' 33" Ouest.
 Sainte-Adélaïde-de-Pabos (village), Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 44" Nord; 64° 36' 34" Ouest.
 Saint-Edmond-de-Pabos (lieu-dit), Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 26' 39" Nord; 64° 44' 25" Ouest.
 Saint-François-de-Pabos, une ex-municipalité fusionnée avec Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 23' 00" Nord; 64° 39' 00" Ouest.
 Saint-François-de-Pabos (village), Chandler, MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 22' 50" Nord; 64° 37' 50" Ouest.